Robert Browne peut désigner :
 Robert Browne (~1555-1631), théologien anglais ;
 Robert Charles Browne (né en 1952), tueur américain.